(née en 1976), seiyū et chanteuse japonaise
 (née en 1985), footballeuse japonaise
 (née en 1972), footballeuse japonaise